Alejandro de Médici, llamado «el Moro» (Alessandro di Lorenzo de' Medici, il Moro, en italiano) (Florencia, 22 de julio de 1510 - ibídem, 6 de enero de 1537) fue un noble, político florentino y primer duque de Florencia.

Biografía 

Nacido en Florencia, fue reconocido como hijo ilegítimo de Lorenzo II de Médici (nieto de Lorenzo de Médici, «el Magnífico»), pero muchos eruditos actuales creen que en realidad fue hijo ilegítimo de Julio de Médici (más tarde el papa ClementeVII). Algunos historiadores, como Christopher Hibbert, creen que fue alumbrado por una sirvienta negra de los Medici, que en algunos documentos recibe el nombre de Simonetta de Collavechio.

Fue educado en Camerino junto a sus primos Cosme I de Médici y Lorenzino de Médici.

Cuando Julio de Médici asciende al pontificado en 1523, deja el gobierno de Florencia en manos de Alejandro de Médici e Hipólito de Médici para gobernar en su nombre.

Cuando Carlos I de España saqueó Roma en 1527, los florentinos se aprovecharon del tumulto para restablecer la república; tanto Alejandro como Hipólito de Médici huyeron junto con el resto de los Médici y sus partidarios principales, incluyendo al regente del Papa, el cardenal Silvio Passerini. Miguel Ángel, entonces ocupado creando una capilla fúnebre para los Médici se encargó al principio de fortificar Florencia en apoyo de la República; más tarde huyó de la ciudad. 

Clemente VII firmó finalmente la paz con el Emperador y, con el apoyo de las tropas imperiales, la república fue derrocada tras un largo sitio y los Médici fueron restablecidos en el poder en verano de 1530. Clemente VII concedió Florencia a su hijo Alejandro, que por aquel entonces contaba con 19 años y que había sido nombrado duque, un nombramiento negociado por Carlos I. Llegó a Florencia, empezó a gobernar el 5 de julio de 1531 y el Emperador creó el ducado hereditario de Florencia nueve meses más tarde (para la Toscana exterior al Estado Papal), lo que marcó el fin de la república.

Sus numerosos enemigos entre los exiliados hicieron correr los rumores de que su gobierno era cruel e incompetente, una aserción sobre cuya veracidad los historiadores no se ponen de acuerdo. Una reminiscencia que simboliza la opresión de los Médici es la Fortezza da Basso, actualmente el mayor monumento histórico de Florencia. En 1535 la oposición florentina envió a su primo Hipólito a apelar a Carlos I contra algunas acciones del Duque, pero Hipólito murió por el camino. Entonces se dijo que había sido envenenado por orden de Alejandro.

El 29 de febrero de 1536 se celebró el enlace matrimonial entre Alejandro de Médici y la hija ilegítima del emperador Margarita de Austria en Nápoles. Sin embargo, Alejandro permaneció fiel a su amante Taddea Malaspina, con quien tuvo dos hijos ilegítimos: Julio y Julia, además de una hija, Porcia, de madre desconocida.

Muerte 
Meses después le asesinó su primo lejano Lorenzino de Médici. De acuerdo con sus declaraciones, que serían publicadas más tarde, Lorenzaccio (forma despectiva del nombre "Lorenzo") aseguró que había ejecutado a Alejandro en pos de la república y que le había detenido cuando estaba próximo a mantener relaciones sexuales con la hermana de Lorenzino, Laudomia, una bella viuda. Por temor a desatar una revuelta, las noticias de su muerte no se difundieron. Los súbditos de los Médici envolvieron el cuerpo de Alejandro en una alfombra y le llevaron secretamente al cementerio de San Lorenzo, donde fue enterrado apresuradamente.

Cuando la facción contraria a los Médici fracasó en su intento de acceder al poder, Lorenzino huyó a Venecia, donde fue asesinado por unos sicarios enviados por los partidarios de los Médici, que encontraron refugio en la embajada española tras el crimen. Los partidarios de los Médici (llamados Palleschi) se aseguraron de que el poder pasase a Cosme I de Médici, el primero de la nueva rama de Médici que gobernó Florencia.

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 Alessandro de Medici; página web del PBS que trata de sus ancestros y herederos. (Nota: se sabe que el artículo contiene al menos un error elemental acerca de las tumbas mediceas). Actualizado en A View on Race and the Art World .

Alejandro
Personas de Toscana
Ducado de Florencia
Nacidos en Florencia

Fallecidos en Florencia
Señores de Florencia (de facto) del siglo XVI (casa de Médici)